Wimbledon 1889 – gra podwójna mężczyzn – wielkoszlemowy turniej tenisowy, rozegrany w dniach 1–13 lipca na kortach All England Lawn Tennis and Croquet Club w Londynie. Turniej pretendentów wygrała para George Hillyard–Ernest Lewis, pokonując w finale parę Arthur Gore–George Mewburn 6:2, 6:1, 6:3. Tytuł po raz drugi z rzędu i piąty w karierze zdobyli bracia William i Ernest Renshaw, pokonując w Challenge Round zwycięzców turnieju pretendentów 6:4, 6:4, 3:6, 0:6, 6:1.

Challenge Round

Turniej pretendentów

Bibliografia 
 wimbledon.com – Draws archive – Gentlemen's Doubles 

Wimbledon 1889
Wimbledon – gra podwójna mężczyzn